Een machtiging is een wilsverklaring waarbij iemand de bevoegdheid aan een ander verleent om in zijn of haar naam bepaalde feitelijke handelingen te verrichten. Niet voor rechtshandelingen: daartoe dient de volmacht.

Een machtiging kan bijvoorbeeld betreffen:
 Machtiging (juridisch)
 Machtiging voor automatische incasso 
 Machtiging (verkiezingen)